Sa majesté Forgefeu est un roman fantastique de Mary Kirchoff et Douglas Niles qui se déroule dans l'univers de la série Dragonlance. Il s'agit du deuxième volume de la collection Preludes II et du cinquième volume de la série Preludes.

Cadre 
Lorsque tous les compagnons se séparent pour vivre leurs propres aventures, Flint décide de ne pas se déplacer et de ne rien faire d'intéressant. Mais il entend dire qu'il y a des problèmes à Soucolline, la maison des nains des collines au nom imagé. Lorsqu'il s'y rend, il découvre que les nains des montagnes Theiwar ont commencé à venir à Soucolline, rendant ainsi la ville riche et prospère, et que son frère Aylmar est mort mystérieusement. Plutôt que d'être heureux que les gens de Soucolline gagnent de l'argent, Flint est furieux que tout le monde ait oublié que les nains des collines et les nains des montagnes se sont battus il y a des centaines d'années, et il entreprend une investigation. Il découvre que les Theiwar expédient secrètement des armes, un secret qu'Aylmar a découvert et pour lequel il a été tué. Flint se rend à Thorbardin, le royaume des nains des montagnes, pour approfondir ses recherches, mais il est capturé par les Theiwar et jeté dans la Fosse aux bêtes avec le commandant de la garde Theiwar, Perian Cyprium, qui le défend auprès de son chef sorcier Pitrick. 

Dans la Fosse aux bêtes, Flint et Perian sont secourus par des nains du ravin, qui font immédiatement d'eux leur roi et leur reine en raison d'une prophétie (ou "propriété" comme ils l'appellent). Ils entrent en contact avec Basalt, le neveu alcoolique de Flint, et lui racontent ce qui se passe. C'est alors que Pitrick attaque, parce qu'il a un penchant pour Perian. Mais il est battu, et bat en retraite. Il décide de détruire Soucolline parce que Perian aime Flint plus que lui. 

Basalt prépare les nains des collines à intervenir, tandis que Flint et Perian entraînent les nains des ravins à la guerre. Perian donne à Flint sa vieille hache magique qu'il avait perdue dans le passé, qu'elle a trouvée par hasard dans une décharge, et ils font l'amour. Puis tout le monde part en guerre et elle meurt. Flint tue Pitrick et sauve le village, et sa hache s'avère être une relique sacrée (la hache de Tharkan) qui fond après avoir été utilisée pour tuer un autre nain. Sans Perian, Flint est destitué du titre de roi des nains des ravins.

Littérature sur Lancedragon
Lancedragon
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1997